Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Heineken Trophy) van 1997 vond plaats van 16 tot en met 21 juni 1997 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de tweede editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 1997. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Anke Huber bereikte de halve finale. Daarin moest zij tegen Miriam Oremans bij een stand van 1–1 in sets de strijd staken.

Het derde reekshoofd, Ruxandra Dragomir uit Roemenië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Nederlandse Miriam Oremans in drie sets. Dragomir wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Rosmalen op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Sabine Appelmans was het vijfde reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitge­schakeld door de Duitse titelverdedigster Anke Huber.
 Ook Dominique Van Roost, als zesde geplaatst, reikte tot de kwartfinale – daar moest zij haar meerdere erkennen in de latere winnares.
 Els Callens verloor haar openingspartij.
 Stephanie Devillé strandde eveneens in de eerste ronde.

Behalve Oremans was er nog een speelster uit Nederland: Kristie Boogert bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Larisa Neiland en Brenda Schultz had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Neiland speelde samen met Ruxandra Dragomir met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij kwamen evenwel niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste Tsjechische duo Eva Melicharová en Helena Vildová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Karina Habšudová en Florencia Labat in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-dubbelspeltitel.

Vier Belgische vrouwen speelden mee:
 Stephanie Devillé en de Duitse Jana Kandarr bereikten de tweede ronde.
 Sabine Appelmans en de Nederlandse Miriam Oremans, als tweede geplaatst, verloren al hun openingspartij.
 Els Callens en Laurence Courtois strandden eveneens in de eerste ronde.
(Dominique Van Roost had zich ingeschreven met de Duitse Barbara Rittner, maar dit koppel verscheen niet aan de start.)

Er waren vier Nederlandse deelneemsters:
 Kristie Boogert speelde samen met de Amerikaanse Linda Wild met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor Karina Habšudová en Florencia Labat.
 Miriam Oremans, als tweede geplaatst met de Belgische Sabine Appelmans, strandde in de eerste ronde.
 Franke Joosten en Annemarie Mikkers hadden een wildcard gekregen, maar zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rosmalen 1997
Rosmalen